Caffè lungo est un café à double dose d'eau pour une même quantité de café.
 Mignano Monte Lungo est une commune de la province de Caserte dans la Campanie en Italie.
 Ponte Lungo est une station du métro de Rome